Старицкий: фамилия, княжеский род и топоним.

Известные носители 
 Старицкий, Александр Павлович (1841—1925) — русский общественный деятель, член III Государственной думы от Полтавской губернии.
 Старицкий, Егор Павлович (1825—1899) — российский судебный деятель; председатель коммерческого суда в Тифлисе, член Государственного совета.
 Старицкий, Константин Степанович (1839—1909) — русский гидрограф, исследователь Дальнего Востока.
 Старицкий, Михаил Петрович (1840—1904) — украинский писатель и драматург.

Князь старицкий 

 князь старицкий Андрей Иванович (1490—1537) — шестой и младший сын Ивана III и Софьи Палеолог.
 князь старицкий Василий Владимирович (1552—1573) — старший сын князя Старицкого Владимира Андреевича.
 князь старицкий Владимир Андреевич (1533—1569) — предпоследний удельный князь на Руси.

Географические объекты 
 Старицкий — район Тверской области.
 Старицкий — уезд Тверской губернии.
 Старицкий Успенский монастырь — православный мужской монастырь в Старице (Тверская область).
 Старицкий — автодорожный мост через реку Волгу в городе Старице Тверской области на автодороге А112 «Тверь—Ржев».

 Старицкий — сельский совет в составе Волчанского района Харьковской области Украины.

См. также 
 Старилов
 Стариков
 Старкин
 Старков
 Старостин
 Старченко
 Старшинов